Eenhoorn (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Eenhoorn (fabeldier), een fabeldier
Eenhoorn (motorfiets), een historisch Nederlands motorfietsmerk 
Eenhoorn (Harry Potter), een mythisch wezen in de Harry Potter-boeken
Eenhoorn (Kuifje), een schip in de stripverhalen van Kuifje
Eenhoorn (financiën), een start-up die gewaardeerd wordt op meer dan een miljard Amerikaanse dollar

Personen
Bas Eenhoorn, een VVD-politicus
Hans Eenhoorn, een Nederlands oud-ondernemer
Robert Eenhoorn, een voormalig honkballer

Zie ook 
De Eenhoorn (doorverwijspagina)